Булякай:
 Булякай — деревня в Кармаскалинском районе Башкортостана.
 Булякай — деревня в Фёдоровском районе Башкортостана.
 Булякай — река в Башкортостане.
 Булякай — башкирское имя.